Az 1962-es női kosárlabda-Európa-bajnokságot Franciaországban, Mulhouseban rendezték 1962. szeptember 22. és szeptember 29. között. A kontinenstornán 10 csapat vett részt. A tornát a címvédő szovjet válogatott nyerte, a magyar csapat a nyolcadik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 10 csapatot két darab, ötcsapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott az elődöntőbe. Az elődöntő győztesei játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

Elődöntők

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1962
Európa-bajnokság